El Rey Tritón es un personaje basado en el dios mensajero de los mares Tritón para la película de animación La sirenita. En esta película, el papel del Rey Tritón es secundario, siendo el padre de la protagonista, Ariel y sus hermanas, de mayor a menor; Attina, Alana, Adella, Aquata, Arista, Andrina.

En las tres películas producidas por Disney; La sirenita, La sirenita 2: regreso al mar y La sirenita 3: los comienzos de Ariel, el Rey Tritón es el rey de los siete océanos y del reino marino de Atlántica. Su rasgo más distintivo, además de su barba y su corona es el tridente de oro que le da el poder para controlar a todos los seres del océano y protegerlos de cualquier mal externo.

Cabe añadir que, en las dos primeras películas, la trama gira en torno a su hija pequeña, o a su nieta, en una aventura en la que un personaje maligno tratará de usurparle el trono al Rey del Mar.

Historia y personalidad 
En la precuela a la película original La sirenita, el Rey Tritón pierde a su esposa y reina consorte, Athenea, a manos de unos piratas y cazadores de sirenas. Este trágico hecho provoca un gran cambio de personalidad en el Rey, que se vuelve cerrado y huraño, y susceptible a ataques y enemigos. Por esto, prohíbe a sus hijas alejarse del arrecife de coral, y ante todo, salir a la superficie.

Es en apariencia estricto, serio y algo terco, pero en el fondo es entrañable, comprensivo y cariñoso. Es un padre responsable de sus siete hijas y de todo un reino, por tanto muestra mucha preocupación por todo lo que ocurre en su mundo, interesándole poco lo que pueda ocurrir fuera de él. En un momento dado, su tristeza le lleva a prohibir cualquier tipo de música, base de la diversión en el reino acuático de Atlántica. Aun así, es un padre protector que ama su hogar, su reino y a sus hijas y familia, y haría cualquier cosa por aquello que más le importa.

Tanto es así, que en la primera película llega a perder su tridente y convertirse en un alga marina a manos de Úrsula, bruja del mar, para evitar que su hija corra el mismo destino. Además, acepta que su hija se enamore de un humano, el Príncipe Eric e incluso que se convierta de forma indefinida en humana.

En la segunda, envía a todo su ejército a rescatar a su nieta Melody, hija de Ariel, de Morgana, hermana de Úrsula, que quiere venganza y secuestra a su nieta. Una vez más, el rey se enfrenta a la malvada bruja arriesgándose y dispuesto a entregar su corona, con tal de salvar a su familia.

Voz y doblajes 
En la película original de 1989, la voz al Rey Tritón corre a cargo del actor Kenneth Mars. Aunque en un principio se había considerado al reconocido Patrick Stewart para dar vida al personaje, por motivos de agenda la compañía terminó por elegir al actor Mars.

Para la versión latinoamericana, el actor de voz elegido fue Carlos Stevenson, que trabajaba bajo el nombre artístico de Guillermo Romano.

Por otra parte, para el posterior y polémico re-doblaje al castellano, realizado en la década siguiente (1998), se eligió a Claudio Rodríguez para llevar a cabo el papel.

Véase también

Personajes clásicos de Disney
Héroes Disney
Antihéroes
Reyes ficticios